Jack kan henvise til:

 Jack (fornavn) – et fornavn
 Jack (roman) – en bog af Ulf Lundell. 
 Jack (film fra 1996) – en film fra 1996
 Jack (film fra 2004) – en film fra 2004